Miranda kan henvise til:

Geografi 
 Miranda (delstat) – en delstat i Venezuela
 Miranda (Californien) – en by i Californien
 Miranda de Ebro - en by i Nordspanien

Film og tv 
 Miranda (film) – en dansk kortfilm fra 1997
 Miranda (tv-serie) – en britisk tv-serie

Musik 
 Miranda (gruppe) – fransk eurodance-gruppe med forsanger Sandra Miranda García

Personer 
 Miranda (fodboldspiller) – en brasiliansk fodboldspiller (født 1984)
 Miranda (fornavn) – et fornavn
 Miranda (efternavn) – et efternavn

Teknologi 
 Miranda IM - en messengerklient
 Miranda (programmeringssprog) – et programmeringssprog

Andet 
 Miranda (måne) – en af Uranus’ måner
 Miranda (tegneserie) – norsk tegneserie af InkaLill